Michaël I van Rusland, de eerste Romanovtsaar van Rusland (1596-1645)
 Michaël II van Rusland of Michaël Aleksandrovitsj van Rusland, de laatste (onofficiële) tsaar van Rusland (1878-1918)